Alacakaya (district), een district van de Turkse provincie Elazığ
Alacakaya (stad), de hoofdplaats van het district